Маркус Тюрам (; род. 6 августа 1997 года в Реджо-нель-Эмилия, Италия) — французский футболист, нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» и сборной Франции. Вице-чемпион мира 2022 года. Сын футболиста Лилиана Тюрама.

Клубная карьера 
Начинал свою карьеру в детских командах «Олимпик» (Нюи) и «Булонь». С 2012 года выступал за юношескую команду «Сошо». В 2015 году дебютировал в составе «львят» и провёл в их составе шестнадцать безголевых встреч. В июле 2017 перешел в «Генгам».

В июле 2019 года «Боруссия» Менхенгладбах выкупила Тюрама за €12 млн.

21 октября 2020 года дебютировал в Лиге чемпионов в матче против «Интера». Через 6 дней забил два гола в матче против мадридского «Реала» (2:2).

Карьера в сборной 
Представляет Францию на юношеском уровне. Принимал участие на двух юношеских чемпионатах Европы (2015 и 2016 годов). На втором чемпионате стал чемпионом Европы. В финальной встрече против итальянцев он был запасным, однако вышел на поле за несколько минут до финального свистка.

Личная жизнь 
Сын защитника Лилиана Тюрама, чемпиона мира и Европы. Брат — Хефрен, также футболист. Двоюродный дядя — Йоанн Тюрам-Юльен, футболист, вратарь.

Клубная статистика 
на 11 ноября 2022 года

Достижения 
 Сборная Франции
 Чемпион Европы (до 19 лет): 2016

Примечания

Ссылки 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Генгам»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Тюрамы